Oğuzhan Türk (Kampen, 17 mei 1986) is een Nederlands betaald voetballer van Turkse afkomst die op het middenveld speelt.

Carrière 
Türk volgde de jeugdopleiding van sc Heerenveen. Hij werd gescout bij DOS Kampen. Hier heeft Türk tot de C's gevoetbald. Beschouwd als een groot talent doorliep hij verschillende nationale jeugdelftallen en op zijn zeventiende kwam hij bij het eerste elftal. Hij wist er echter nooit door te breken. Bij Go Ahead Eagles maakte Türk zijn competitiedebuut op 10 augustus 2007 in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Emmen.
Na twee seizoenen verhuurd te zijn geweest aan de Deventer club, vertrok Türk naar eerstedivisionist SC Cambuur. Vanaf het seizoen 2012-13 speelde hij bij VVV-Venlo. Na afloop van zijn tweejarige verbintenis vertrok hij transfervrij naar Gaziantepspor. In juni 2014 tekende hij een tweejarig contract bij de club uit de Turkse Süper Lig. Begin 2016 werd zijn contract ontbonden waarna hij voor Adanaspor ging spelen. Op 15 augustus 2016 tekende hij een contract tot medio 2017 bij FC Emmen. In 2017 tekende hij een contract tot medio 2019 bij Şanlıurfaspor. Medio 2019 vervolgde hij zijn loopbaan bij Bodrum Belediyesi Bodrumspor.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Go Ahead Eagles
 Lijst van spelers van SC Cambuur
 Lijst van spelers van VVV-Venlo
 Lijst van spelers van FC Emmen

Externe links
Profiel op soccerway.com
Profiel bij de Turkse voetbalbond (TFF)

Nederlands voetballer
Turks voetballer